PoWi steht als Abkürzung für:
 Politikwissenschaft
 Politik und Wirtschaft, in Hessen gebräuchliche Bezeichnung des Schulfachs Gemeinschaftskunde

Abkürzung